Grenay puede referirse a: 

 Grenay, comuna francesa situada en Isère.
 Grenay, comuna francesa situada en Paso de Calais.